Mokoena ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Mokoena (* 1980), südafrikanischer Fußballspieler
 Fana Mokoena (* 1971), südafrikanischer Schauspieler und Politiker
 Godfrey Khotso Mokoena (* 1985), südafrikanischer Leichtathlet
 Joseph Mokoena (1919–1969), südafrikanischer Mathematiker und Politiker

sowie die Bezeichnung für 
 Ha Mokoena (Makoeana), Ort im Distrikt Berea, Lesotho
Siehe auch:
 Makeoana